A KF Tirana albán sportklub. Székhelye Tiranában van. 24-szeres albán bajnok és 16-szoros kupagyőztes.

Korábbi nevei 
 1920–1927: SS Agimi Tirana
 1927–1946: SK Tirana (Sportklub Tirana)
 1946–1949: 17 Nëntori Tiranë (17 Nandori Tirana)
 1949–1951: SK Tirana
 1951–1958: Puna Tirana
 1958–1991: 17 Nëntori Tirana
 1991–2005: SK Tirana

2005 óta jelenlegi nevén szerepel.

Története

Sikerei 
 Albán labdarúgó-bajnokság (Kategoria superiore)
 Bajnok (24 alkalommal): 1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, 1965, 1966, 1968, 1970, 1982, 1985, 1988, 1989, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009
 Ezüstérmes (13 alkalommal): 1945, 1959, 1967, 1972, 1976, 1979, 1980, 1984, 1994, 1998, 2001, 2002, 2006
 Bronzérmes (13 alkalommal): 1946, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1981, 1983, 1986, 2010

 Albán kupa (Kupa e Shqipërisë)
 Győztes (16 alkalommal): 1939, 1963, 1976, 1977, 1983, 1984, 1986, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2006, 2011, 2012, 2017
 Ezüstérmes (10 alkalommal): 1948, 1949, 1952, 1982, 1995, 2005, 2008, 2009, 2019, 2020

 Albán szuperkupa
 Győztes (8 alkalommal): 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009
 Ezüstérmes (3 alkalommal): 1989, 2001, 2004

Nemzetközikupa-szereplés

A klub egykori magyar játékosai 
 Wukovics László (2000)

További információk 
 Hivatalos honlap 

Albán labdarúgócsapatok
1920-ban alapított labdarúgócsapatok
Tirana